Segebodo Crispin ist der Name folgender Personen:

* Segebodo Crispin († 1323) (um 1250–1323), Bürgermeister von Lübeck
 Segebodo Crispin († 1388), Ratsherr in Lübeck